Ди Лорето () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Ди Лорето, Данте (род. 1956) — американский продюсер и сценарист.
 Ди Лорето, Марко (род. 1974) — итальянский футболист.